Slag bij Ravenna (432)
 Slag bij Ravenna (1512)